2 miejscowości w Polsce:
 Malinowszczyzna – kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Łomazy
 Malinowszczyzna – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bełżyce

miejscowości na Białorusi:
 Malinowszczyzna – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowwiecie Lebiedziewo
 Malinowszczyzna – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie czaśnickim, w sielsowiecie Kruglice.
Malinowszczyzna – dawna wieś i folwark w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Koroby.